Данюб () — название станций метро в разных городах мира:
 Данюб (станция метро, Дубай) — станция Красной линии Дубайского метрополитена
 Данюб (станция метро, Париж) — станция линии 7bis Парижского метрополитена